Сан Хуан Кијаихе има више значења:

 Општина Сан Хуан Кијаихе (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Кијаихе (Сан Хуан Кијаихе, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику